Uummannanngua bezeichnet:
 Uummannanngua (Berg, Nanortalik, östlich), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Uummannanngua (Berg, Nanortalik, westlich), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland